Чемпионат Франции по футболу 1970/1971 — 33-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Марсель» стал чемпионом Франции в 3-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1108 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Марсель» — «Страсбур» — 6:3
 «Ницца» — «Сошо» — 4:5
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Бастия» — «Реймс» — 0:6
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Сент-Этьен» — «Седан» — 8:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1970/1971
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1970 году
Спорт во Франции в 1971 году